Мальтанка ( — Парковая железная дорога Мальтанка) — железнодорожная линия протяженностью в 3,85 км и шириной колеи 600 мм в Познани. Ежегодно перевозит около 200 тысяч пассажиров. Линия соединяет район Śródka и Новый Зоопарк. Эксплуатируется MPK Poznan Sp. z o.o.

История 
Первая 600 мм железная дорога длиной 1,5 км, открытая в Познани в 1956 году, называлась Детской харцерской железной дорогой () и пролегала между Ogród Jordanowski и Łęgi Dębińskie. Она управлялась Союзом Польских Харцеров.

Во время строительства второй части кольцевой дороги в Познани, власти решили переместить железную дорогу на новое место так, чтобы линия не пересекалась с основными транспортными артериями города. 21 июля 1972 года железная дорога была вновь открыта в районе Мальта под названием Мальтанка. В 1998 году линия была переименована в Мальтанскую детскую железную дорогу (). А в 2002 линия получила своё нынешнее название — Парковая железная дорога Мальтанка.

Станции 
 Мальтанка 
 Слойка (не используется) 
 Бальбинка 
 Пристань (планируется) 
 Зоопарк

Подвижной состав 

 Паровоз Bn2t 11458 «Borsig», 1925 год;
 паровоз Tx26 423, 1926 год;
 дизельный вагон MBxc1-41 «Ryjek», 1932 год;
 дизельный тепловозWls40-100, 1956 год;
 дизельный тепловоз WLs40-1225, 1961 год;
 дизельный тепловоз Wls50-1563, 1964 год;
 пассажирские вагоны № 1, 2, 3 и 4, 1956 год;
 пассажирские вагоны № 5 и 8, 1972 год;
 пассажирские вагоны № 6 и 7, 2010 год.

Ссылки 

 Maltanka на сайте Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Здания и сооружения, построенные в 1956 году в Польше
Детские железные дороги
Железные дороги Польши
Здания и сооружения Великопольского воеводства
Железнодорожный транспорт в Великопольском воеводстве
Транспортные здания и сооружения Познани‎
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1956 году
1956 год на железнодорожном транспорте